Morris kan som auktorsförkortning betyda:

 Daniel Morris
 Dennis Ivor Morris
 John Morris
 Edward Lyman Morris
 Patrick Francis Morris

Robotskapade auktorsförkortningar